Shiribeshi (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in de huidige prefectuur Hokkaido
 Shiribeshi (subprefectuur), een subprefectuur van de prefectuur Hokkaido, Japan